Tengen – città della Germania
 Tengen – titolo goistico giapponese
 Tengen – azienda di videogiochi